Ådran kan avse:
Ådran (sjö)
Ådran (ort)
Ådra (blodådra)